Le terme cochon de mer peut désigner différents animaux marins dont :

 les marsouins (mammifères marins) voire les cétacés dans leur ensemble (en Écosse);
 les balistes (poissons).
 les Scotoplanes (genre de concombres de mer des abysses)